Classe CC (sommergibile Canada) – classe di sommergibili della Royal Canadian Navy composta da due unità entrate in servizio nel 1914.
 Classe CC (sommergibile Italia) – classe di sommergibili tascabili della Regia Marina composta da tre unità impostate nel 1943 ma mai completate.